Hibrees de Milasa, gran orador grec
 Hibrees de Creta, poeta líric grec